Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Jan Siemerink 7-610, 7-611.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (quarti di finale)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Jan Siemerink (finale)

 Filip Dewulf (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Michaël Llodra (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2000